«Палец» () — рассказ в жанре хоррор американского писателя Стивена Кинга, впервые опубликованный в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в декабре 1990 года, и опубликованный в авторском сборнике «Ночные кошмары и фантастические видения» в 1993 году. Другие названия — «Двигающийся палец», «Скрёб-поскрёб».

Сюжет 
Однажды, зайдя в ванную комнату, Говард обнаружил палец, который торчал из сливного отверстия раковины. Это был очень длинный, но всё же настоящий человеческий палец. Только он двигался, и становился всё длиннее и длиннее.

Переводы на русский 
 В. Вебер («Скрёб-поскрёб»)
 Б. Любарцев («Палец»)
 И. Почиталин («Двигающийся палец»)

См. также 
 Библиография Стивена Кинга

Ссылки 
 Рассказ «Палец» («Скрёб-поскрёб») (в переводе Виктора Вебера) на сайте Lib.ru

Примечания 

Рассказы Стивена Кинга